ANPEP () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 15-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 967 амінокислот, а молекулярна маса — 109 540.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, рецепторів клітини-хазяїна для входу вірусу, рецепторів, білків розвитку, амінопептидаз, металопротеаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як взаємодія хазяїн-вірус, ангіогенез, диференціація клітин. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

Протеази